Az 1966–1967-es német labdarúgó-bajnokság első osztályának – avagy hivatalos nevén: Fußball-Bundesliga – küzdelmei 3. alkalommal kerültek kiírásra. A szezon 1966. augusztus 20-án kezdődött. Az utolsó mérkőzéseket 1967. június 3-án rendezték. A címvédő a TSV 1860 München volt és a bajnok az Eintracht Braunschweig lett.

Tabella

Kereszttáblázat

Góllövőlista

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Az 1966–1967-es szezon a DFB.de-n  

Német labdarúgó-bajnokságok
nyugatnémet 1
nyugatnémet 1